Onderdistrict in Indonesië
 Sukajaya (Sabang), een onderdistrict van het regentschap Sabang in de provincie Atjeh
 Sukajaya (Bogor), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukajaya (Muara Tiga), een plaats in het regentschap Pidie in de provincie Atjeh
 Sukajaya (Pulau Besar), een plaats in het regentschap Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton
 Sukajaya (Koroncong), een plaats in het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Sukajaya (Katibung), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukajaya (Penengahan), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukajaya (Cibitung), een plaats in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Sukajaya (Cimerak), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Sukajaya (Cisewu), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Sukajaya (Lembang), een plaats in het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
 Sukajaya (Malangbong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Sukajaya (Sukatani), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Sukajaya (Bayung Lencir), een plaats in het regentschap Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajaya (Buay Rawan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajaya (Plakat Tinggi), een plaats in het regentschap Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajaya (Sumber Harta), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajaya (Sukarami), een plaats in het regentschap Palembang in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajaya (Warkuk Ranau Selatan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Jaya, doorverwijspagina